Bienemann von Bienenstamm steht für:
 Bienemann von Bienenstamm (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches briefadeliges Adelsgeschlecht

Bienemann von Bienenstamm ist der Familienname folgender Personen:
 Herbord Karl Friedrich Bienemann von Bienenstamm (1778–1840), deutsch-baltischer Landwirt, Publizist und Geograf
 Paul Bienemann von Bienenstamm (Paul Johann Peter Bienemann von Bienenstamm; 1843–1911), deutsch-baltischer Finanzbeamter in russischen Diensten, siehe Paul von Bienenstamm
 Peter Bienemann von Bienenstamm (1749–1820), königlich-polnischer Justizrat, Kreismarschall in Bauske